La Calcina és un cim de 588,6 m alt del terme comunal rossellonès de Calmella, a la Catalunya Nord.

És un dels contraforts del nord-est del Massís del Canigó, a la zona central-occidental del terme de Calmella, a ponent del poble. És a prop i al nord-est del Puig de la Vinyassa.

Referències 

Calmella
Calcina